Het ATP-toernooi van Miami 2002 (met de officiële naam NASDAQ-100 Open) vond plaats van 18 tot en met 31 maart 2002. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het tenniscentrum in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Miami
ATP-toernooi van Miami